Der nicht eindeutig definierte Begriff Offene Arbeit wird meist in Kontext von Sozialarbeit oder Pädagogik verwendet. Dabei wird das Attribut „offen“ sehr unterschiedlich besetzt. Dies kann zum Beispiel nach Zielgruppe, Konzept oder Methodik geschehen, so dass der Begriff unter anderem Folgendes bezeichnet:

 Konzepte im Bereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, siehe Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung und Offene Tür (Jugendhilfe)
 Konzepte im Bereich der Offenen Behindertenarbeit
 Konzepte des Offenen Unterrichts
 Konzepte im Bereich der Kindergartenpädagogik, siehe Offene Arbeit (Kindergarten)